Сабино Брунелло (; 27 июня 1989, Брешиа) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2010).

В составе сборной Италии участник 4-х Олимпиад (2006—2012, в 2006 году за 2-ю команду).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Книги

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Италии